Muggenbeet (plaats),  buurtschap in de gemeente Steenwijkerland, in de Kop van Overijssel
 Insectenbeet van een vliegend insecten uit de orde tweevleugeligen, zoals een steekmug, een kriebelmug en een knut.